Васама () — финская фамилия. Известные носители:

 Васама, Каарло (1885—1926) — финский гимнаст.
 Васама, Ярмо (1943—1966) — финский хоккеист.

География 

 Васама — вариант названия города Ассамо в Джибути.